Гаркавый — фамилия. Известные носители:
 Гаркавый, Михаил Федосеевич (1876—не ранее 1907) — член II Государственной думы от Волынской губернии, крестьянин.
 Гаркавый, Прокофий Фомич (1908—1984) — советский селекционер, академик ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Гаркавец
 Гаркави
 Гарькавый
 Горькавый